El término caprino puede referirse a:

 Relativo a la cabra, Capra, género de animales mamíferos.
 Caprino Bergamasco, ciudad de Italia.
 Caprino Veronese, ciudad de Italia.